Боргоново има више значења:
 Боргоново (Ђенова)
 Боргоново (Парма)
 Боргоново (Перуђа)
 Боргоново (Терамо)